El Condado de Boone es el nombre asignado a ocho condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Boone (Arkansas)
 Condado de Boone (Illinois)
 Condado de Boone (Indiana)
 Condado de Boone (Iowa)
 Condado de Boone (Kentucky)
 Condado de Boone (Misuri)
 Condado de Boone (Nebraska)
 Condado de Boone (Virginia Occidental)